Аламанс има више значења:
 Округ Аламанс (Северна Каролина)
 Аламанс (Северна Каролина)